Бернсдорф (район Хемниц) — коммуна в Германии
 Бернсдорф (Верхняя Лужица) — город в Германии
 Бернсдорф (герб) — герб одноименного шляхетского рода

Персоналии 
  (1904—1990) — германский социолог.
 Бернсдорф, Эдуард (1825—1901) — немецкий музыкальный критик, пианист и композитор.